Кубок чемпионов Содружества до 2011 года собирал сильнейшие клубы из стран СНГ и Балтии. Ниже представлен список клубов-участников турнира. С 2012 года в турнире играют молодёжные сборные.

Так как с 1999 по 2001 действовала особая формула проведения турнира (проводился ещё один групповой этап вместо полуфинала), то участие во втором групповом раунде 1999-2001 годов, засчитывается как участие в полуфинале.

По данным на февраль 2008 (с частичными изменениями на январь 2010)

Клубы

Вне конкурса 

Списки футбольных клубов
Кубок чемпионов Содружества